Auguste Beernaert, Belgisch politicus
 Euphrosine Beernaert, Belgisch kunstschilderes
 Isabelle Beernaert, Belgisch choreografe en theaterproducente
 Jordy Beernaert, Belgisch atleet